Hangman () может означать:

 Hangman — песня Queen.
  — немецкий фильм 1928 года.
  — фильм 1959 года.
  — фильм 2005 года.
  — британское издательство.
 Hangman — игра на бумаге «Виселица».